

Toponymie 

 Kalu (awraja), dans la province du Wello, en Éthiopie.
 Kalu (woreda), de la région Amhara, en Éthiopie.

Patronymie 

Ezinne Kalu (née en 1992), joueuse de basket-ball américano-nigériane

Autre 
Chez les Akkadiens, kalu (francisé kalou) désigne en langue akkadienne des prêtres vénérant la déesse Ishtar/Inanna.